Penelope kan syfta på:

 Penelope - en hjältinna i grekisk mytologi.
 Penelope (fågelsläkte) - ett släkte fåglar.
 Penelope (film) - film från 2006.
 Penelope (opera av Rolf Liebermann) – en opera av Rolf Liebermann

Personer 
 Penelope Fitzgerald (1916-2000), en brittisk författare.
 Penélope Cruz (1974-), en spansk skådespelerska

Astronomi 
 201 Penelope - en asteroid.